Falkensteiner steht für
 Falkensteiner Michaeler Tourism Group, österreichisches Tourismusunternehmen
 verschiedene Adelsgeschlechter namens Falkenstein, siehe Falkenstein (Familienname)

Siehe auch:
 Falkenstein